Осада Корфу — военная операция русско-турецкого флота против укрепившихся на острове французских войск в ходе Средиземноморского похода черноморской эскадры под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Предыстория 
Одной из основных задач, поставленных перед объединённой русско-турецкой эскадрой Ушакова в Средиземном море, было освобождение от французов стратегически важных Ионических островов. С 1 октября по 1 ноября 1798 года французские гарнизоны, потеряв 1500 убитыми, ранеными и взятыми в плен, были выбиты с островов Цериго, Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Оставалось освободить самый большой и хорошо укреплённый остров архипелага — Корфу.

Укрепления острова и силы гарнизона 

Город Корфу располагался на восточном побережье в центральной части острова между двумя крепостями:
 «Старой крепостью» («морской», «венецианской» или Палео Фрурио), расположенной на восточной оконечности города, отрезанной от города искусственным рвом, созданным в естественном стоке, с морской водой внизу.
 «Новой крепостью» («береговой» или Нео Фрурио) — на северо-западе от города, состоявшей из трёх отдельных укреплений, соединённых подземными переходами, чрезвычайно укреплённой и переоборудованной французами.

От новой крепости к старой по самому берегу тянулась высокая стена. Сам по себе город со стороны моря был прикрыт старой крепостью, со стороны суши — земляным валом с бастионами (форты Сан-Сальвадоре и Сан-Авраам, редут Сан-Роно (Сан-Роко)). С моря город прикрывал хорошо укреплённый остров Видо. Кроме того, в двух милях от берега располагался остров Лазаретто, который также укреплялся французами.

На Корфу французы имели следующие силы: 3 000 солдат, 650 орудий + 500 солдат и 5 артиллерийских батарей на острове Видо. В гавани находилась французская эскадра в составе 2 линейных кораблей (74-пушечного «Женере» («Женерозе») и 54-пушечного «Леандра»), 1 фрегата (32-пушечного фрегата «Ла-Брюн»), бомбардирского корабля «Ля Фример», брига и четырёх вспомогательных судов.

Командовал гарнизоном губернатор островов генерал Шабо и генеральный комиссар .

Осада острова 
24 октября 1798 года русско-турецкая эскадра в составе 3 линейных кораблей, 3 фрегатов и ряда малых кораблей начала блокаду Корфу. 31 октября к эскадре присоединились линейный корабль «Святая Троица», 2 турецких фрегата и 1 турецкий корвет, а 9 ноября к Корфу подошли основные силы объединённого русско-турецкого флота под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова. Вскоре к ним присоединился отряд кораблей капитана 1 ранга Д. Н. Сенявина (3 линейных корабля и 3 фрегата).

Учитывая мощные укрепления острова и недостаток сил для десанта, было принято решение подвергнуть Корфу блокаде, дожидаясь подкрепления десантных сил от турок. В первый же день французы оставили свои укрепления на Лазаретто, который тут же был занят русскими и на нём была сооружена батарея.

13 ноября русские высадили на побережье Корфу небольшой десант, который, не встречая противодействия, занял небольшой городок Гуино в пяти верстах от крепости. Было выбрано место для батареи напротив форта Сан-Авраам, которая уже 16 ноября начала артиллерийский обстрел крепости.

18 ноября была установлена вторая батарея у церкви Св. Пантелеймона, откуда хорошо просматривались внешние укрепления и старая крепость. Однако через несколько дней французы организовали вылазку и захватили её, взяв в плен несколько человек. 27 ноября из бухты неудачно попытался прорваться линейный корабль «Женере».

В декабре к эскадре присоединились отряды кораблей контр-адмирала П. В. Пустошкина (74-пушечные линейные корабли «Св. Михаил» и «Симеон и Анна») и капитана 2 ранга А. А. Сорокина (фрегаты «Святой Михаил» и «Казанская Богоматерь»). Таким образом союзная эскадра насчитывала 12 линейных кораблей, 11 фрегатов и множество мелких судов.

В ночь на 26 января «Женере» (покрасив паруса в чёрный цвет) вместе с бригом предпринял ещё одну попытку прорваться из бухты, на этот раз удачную.

Продолжалось возведение береговых батарей — была восстановлена батарея на мысе Св. Пантелеймона. Ещё одна батарея возведена неподалёку от старой крепости. Кроме того, оборудовали батарею напротив форта Сан-Сальвадоре — наиболее мощного из внешних укреплений.

10 февраля на Корфу прибыли обещанные турецкие войска (около 4250 человек). Кроме того, на кораблях русской эскадры насчитывалось около 1700 морских гренадеров Черноморских и Балтийских морских батальонов. Было принято решение использовать во время штурма часть команд кораблей, которые проходили для этого соответствующую подготовку. Около 2000 солдат было получено от греков-повстанцев на острове.

Штурм 18—20 февраля 1799 года 
На военном совете 17 февраля, состоявшимся на флагманском корабле «Святой Павел», был разработан план операции. Было принято решение силами корабельной артиллерии подавить береговые батареи и высадить десант на остров Видо — ключ к обороне Корфу.

Штурм Корфу начался в 7 часов утра 18 февраля 1799 года. Фрегаты «Казанская Богородица» и «Херим-Капитана» подошли на расстояние картечного выстрела и начали обстрел вражеской батареи № 1 на северо-западной оконечности острова. Линейный корабль «Мария Магдалина первая» и фрегат «Николай» начали обстрел батареи № 2. Остальные корабли (линейные корабли «Святой Павел» (капитан 1 ранга Е. П. Сарандаки), «Святой Пётр», «Захарий и Елисавета», «Богоявление Господне», «Симеон и Анна» (капитан 2 ранга К. С. Леонтович), фрегаты «Григорий Великия Армении» (капитан И. А. Шостак), «Святой Николай», «Навархия», шхуна, посыльное судно, а также два турецких корабля, пять фрегатов, корвет и канонерская лодка) начали обстрел остальных батарей острова. В результате четырёхчасового обстрела были подавлены все пять береговых батарей острова. Поддержку острову попытались оказать линейный корабль «Леандр» и фрегат «Ла-Брюн», но, получив повреждения, были вынуждены отойти под защиту батарей Корфу. В 11 часов на Видо с двух сторон был высажен десант в количестве 2160 человек. К 14.00 после двухчасового боя остров был взят. Из 800 человек, оборонявших остров, 200 человек было убито, в плен было взято 402 солдата, 20 офицеров и комендант острова бригадный генерал Пиврон. Около 150 человек удалось переплыть на Корфу. Русские потери составили 31 человек убитыми и 100 ранеными. Турки и албанцы потеряли 180 человек убитыми и ранеными.

После падения Видо ключ к Корфу был в руках Ушакова. Расположившиеся на захваченном острове русские батареи открыли огонь по укреплениям Новой и Старой крепостей. Их поддержали батареи у деревни Мандуккио и с холма Святого Пантелеймона, линейный корабль «Святая Троица», 46-пушечный фрегат «Сошествие Святого Духа» (капитан К. Константинов), акат «Святая Ирина», шебека «Макарий» и турецкий корабль, стоявший у южной части старой цитадели. На штурм бастиона Св. Рока пошли албанцы, но были отбиты. Повторный штурм русско-турецких сил заставил французов, заклепав пушки и взорвав пороховые погреба, отступить к укреплению Св. Сальвадора. Но русские ворвались в бастион на плечах отступавших и через полчаса ожесточённой рукопашной схватки также овладели им. Через некоторое время последний передовой форпост Новой крепости — укрепление Св. Авраама пал под натиском штурмующих.

На 19 февраля был назначен штурм старой и новой крепостей, но утром французы прислали парламентёров для обсуждения капитуляции. После переговоров 20 февраля 1799 года была принята почётная капитуляция. Согласно её условиям французам разрешалось покинуть остров с обещанием не участвовать в боевых действиях в течение 18 месяцев.

О том, насколько бой был жарким, свидетельствуют такие факты, что с флагманского корабля Ушакова «Святой Павел» было выпущено 1185 бомб, ядер и картечей. На флагмане был разбит грот-марса-рей, изорван грот-марсель, в парусах оказалось девять, а в борту две пробоины, значительно пострадали снасти.

Итоги 

В плен сдались 2931 человек (в том числе 4 генерала). Военными трофеями победителей стали: 114 мортир, 21 гаубица, 500 пушек, 5500 ружей, 37 394 бомбы, 137 тысяч ядер и т. д. В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне», бомбардирское судно, 2 галеры, 4 полугалеры, 3 купеческих судна и несколько других кораблей. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев.

За этот штурм Павел I произвёл Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена святого Александра Невского, неаполитанский король — орденом святого Януария 1-й степени, султан — челенком, высшей наградой Турции.

Взятие Корфу завершило освобождение Ионических островов из-под власти французов, что имело большое военно-политическое значение. На освобождённых островах под временным протекторатом России и Турции была создана Республика Семи Островов, в течение нескольких лет служившая опорной базой для русской средиземноморской эскадры.

Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!

После успешной осады острова был сформирован греческий легион добровольцев.

В кинематографе 
 Средиземноморскому походу Ф. Ф. Ушакова и осаде Корфу посвящён художественный фильм «Корабли штурмуют бастионы» (СССР, 1953, режиссёр — Михаил Ромм). В роли Ф. Ф. Ушакова — Иван Переверзев.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Д. А. Милютин. «»
 В.В. Шигин  «Штурм Корфу» (2015) исторический роман ISBN 978-5-4444-3309-6
 

Сражения по алфавиту
Морские сражения Наполеоновских войн
Морские сражения России
Морские сражения Турции
Сражения в Средиземном море
Военные сражения революционной Франции
Осады XVIII века
Сражения 1798 года
Сражения 1799 года
Осада
Ноябрь 1798 года
Декабрь 1798 года
Январь 1799 года
Февраль 1799 года
Март 1799 года
Осады 1799 года